Вилмор има више значења:
 Вилмор (Канзас)
 Вилмор (Кентаки)
 Вилмор (Пенсилванија)